Edenbridge puede hacer referencia a:

 Edenbridge, una parroquia civil y una villa en el condado de Kent (Inglaterra).
 Edenbridge y Edenbridge Town, dos estaciones de ferrocarril en la localidad anterior.
 Edenbridge, una banda musical de Austria.